Ixtapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ixtapa, Chiapas, ort, 
 Ixtapa, Jalisco, ort, Puerto Vallarta, 
 Ixtapa, ort, Guerrero, 
 Ixtapa (kommun), ort, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar